Себастьян Шарль Эдвард Роше́ (; род. 4 августа 1964, Париж) — франко-американский актёр. Роше наиболее известен благодаря роли Джерри Джекса в дневной мыльной опере канала ABC «Главный госпиталь», а также второстепенным ролям в сериалах «Грань», «Сверхъестественное», «Дневники вампира», «Первородные» и «Скандал».

Биография 
Роше родился в Париже в семье Филипа и Гейл Роше. Мать Себастьяна была шотладкой, а отец — французом. Будучи подростком, жил с семьёй на торговом судне, ходящем в Средиземноморье, Африку, Южную Америку и Карибы. В 1989 году он окончил высшую национальную консерваторию драматического искусства.

Карьера 
После окончания консерватории Себастьян работал во французском театре, кино и телевидении с такими актерами, как Мишель Серро, Изабель Юппер и Беатрис Даль. В 1992 году он переехал в США и начал работать на одной сцене с Аль Пачино, Джули Теймор и Марком Ламосом. Его телевизионная карьера включает в себя роли в таких телесериалах как «Закон и порядок», «Секс в большом городе», «Великий Мерлин», «Зачарованные», «Шпионка», «Волшебник Земноморья», «C.S.I.: Место преступления», «Отряд „Антитеррор“», «Одиссея 5», «Дневники вампира», «Сверхъестественное». Также Роше снимался в фильме «Беовульф» вместе с Энтони Хопкинсом, Джоном Малковичем и Анджелиной Джоли.

Личная жизнь 
В 1997—2005 годах Себастьян Роше был женат на Вере Фармиге. В 2014 году Роше женился на австралийской актрисе Алише Ханне.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства